Этьен Виктор Трефё (де Треваль) (; 25 сентября 1821, Сен-Ло, Манш, Нормандия — июнь 1903 , Париж) — французский , , автор песен и театральный деятель.

Биография 
Родился в семье инженера-архитектора города Сен-Ло.
 
Наиболее известен своей работой с Жаком Оффенбахом. Получил известность как автор популярных песен.

В 1873 году стал администратором Театра де ла Гете (Théâtre de la Gaîté) в Париже.

Избранные произведения 
 Сон в летнюю ночь (Le Rêve d’une nuit d'été), Жака Оффенбаха, либретто Э. Трефё (1855)
 Трефеу (Croquefer, ou Le Dernier des paladins), Оперетта-буфф в 1 акте Жака Оффенбаха, либретто Э. Трефё (1857)
 Синьор Фаготто (Il Signor Fagotto), комическая опера в 1 действии Жака Оффенбаха, либретто Э. Трефё и Шарля Нюиттера (1863)
 Магический солдат (Le Soldat magicien), комическая опера в 1 действии Жака Оффенбаха, либретто Э. Трефё и Шарля Нюиттера (1864)
 Принцесса Трибизонда (La princesse de Trébizonde), Опера-буфф в двух, затем в трех действиях Жака Оффенбаха, либретто Э. Трефё и Шарль Нюиттер (1869)
 Жанна — плачет, Жан — смеется! : Оперетка в 1 д. / Слова м. Нюитера и Э. Трефё; Муз. Оффенбаха. — Санкт-Петербург : тип. Скарятина, 1874
 Женевьева Брабантская : Опера-буфф в 5 д. и 9 карт. / Муз. Оффенбаха; Сл. Кремье и Трефё; Пер. А. М. Невского. — Москва : лит. С. Ф. Рассохина, ценз. 1882

Примечания

Литература 
 Tréfeu (de Tréval), Etienne (Victor) by Andrew Lamb, in 'The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie (London, 1992)

Ссылки 
 Tréfeu, Étienne

Театральные деятели Франции
Поэты-песенники Франции